Angela Lorente (1958-), productrice d'origine espagnole ;
 Germán Lorente (1932-2019), réalisateur, scénariste, producteur et romancier espagnol ;
 Jaime Lorente (1991-), acteur espagnol.

Voir aussi 
 Llorente